У неизвесном првенству ХАШК и БСК су завршили сезону са истим бројем бодова и идентичном гол-разликом, али је титула припала ХАШК-у због већег броја победа.

Учесници првенства 

 БАСК, Београд
 БСК, Београд
 1. ХШК Грађански, Загреб
 Јединство, Београд
 Југославија, Београд
 Конкордија, Загреб
 Љубљана
 Славија, Сарајево
 Хајдук, Сплит
 ХАШК, Загреб

Табела

Освајач лиге 
ХАШК Загреб

Види још 
 Куп Југославије у фудбалу
 Првенство Југославије у фудбалу
 Фудбалски савез Србије

Спољашње везе 
 Ex-Yu Fudbal

Првенства Југославије у фудбалу
Фудбал у 1937.
Фудбал у 1938.